Бамбе́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на північ від Парижа, 50 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 265 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 760,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста

 Бамбек на сайті французького Національного інституту географії
 Бамбек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бамбек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор